Miejscowości w USA:
 Bluewater – jednostka osadnicza w stanie Arizona, w hrabstwie La Paz
 Bluewater – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie San Bernardino

Miejscowości w Kanadzie:
 Bluewater w Ontario

Miejscowości w Australii:
 Bluewater w Queensland